Le prix de littérature contemporaine est un prix littéraire sud-coréen décerné à des œuvres remarquables par le magazine littéraire Hyundae Munhak dans les domaines de la poésie, du roman, du drame et de la critique, depuis 1956.

Lauréats

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Litterature contemporaine
Fondation en 1956